Луїза Адамс — перша леді США, дружина шостого президента США Джона Квінсі Адамса
 Луїза Доріс Адамс — британська педагог і математик